KZ-Außenkommando Sudelfeld bezeichnet:

 KZ-Außenkommando Sudelfeld (Luftwaffe), ein Außenlager des KZ Dachau
 KZ-Außenkommando Sudelfeld (SS-Berghaus), ein Außenlager des KZ Dachau